Příjmení Benedikt nosí více osobností:

 Jaroslav Benedikt (1876–1940) – český architekt a stavitel
 Jan Benedikt (* 1929) – český fotbalový brankář

Česká příjmení